Die Parma Ladies Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Parma. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 26. September bis 1. Oktober 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Cori Gauff im Einzel sowie die Paarung Cori Gauff/Catherine McNally im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Parma Ladies Open 2022 fand vom 24. bis 25. Oktober 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Parma